Barnett peut désigner :

Patronyme

  ;
 Angus Barnett (?), acteur américain ;
 Bonnie Barnett (1947-), chanteuse et compositrice américaine ;
 
 Chester Barnett (1884-1947), acteur américain ;
 Clara Kathleen Barnett (1844-1931), compositrice, chanteuse, écrivaine et professeur de musique américaine d'origine anglaise ;
 Courtney Barnett (1988-), chanteuse australienne ;
 Griff Barnett (1884-1958), acteur américain ;
 
 Jacob Barnett, astrophysicien américain ;
 Janet Barnett, mathématicienne américaine ;
 John Barnett (?), joueur australien de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 Josh Barnett (1977-), combattant poids lourds de combat libre et catcheur américain ;
 Lauren Barnett (1984-), triathlète américaine ;
 Miles Aylmer Fulton Barnett (1901-1979), physicien et météorologue néo-zélandais ;
 Randy Barnett (1952-), professeur américain de droit ;
 
 Robert Barnett (1953-), tibétologue et sinologue anglais ;
 
 S. H. Barnett (1908-1988), scénariste américain ;
 Steven Barnett (1979-), plongeur australien ;
 Paul le Page Barnett auteur écossais ;
 Tony Barnett (né en 1952), basketteur australien.

Lieux et toponymes
 Barnett, localité du Missouri.
 Barnett Shale, (ou Schistes de Barnett, formation géologique schisteuse d'Amérique du Nord

Divers
 Le Barnett-Chao, système de romanisation du cantonais.

Patronyme anglais